Григоровский сельсовет:

 Григоровский сельсовет — муниципальное образование в Большемурашкинском районе Нижегородской области
 Григоровский сельсовет — сельсовет в Загорском районе Московской области (1929—1939)